La Tonga Major League è il principale torneo di calcio di Tonga, che si disputa dal 1970.

A Tonga il calcio è arrivato negli anni settanta grazie all'interessamento di re Taufa'ahau Tupou IV, grande appassionato di questo sport.

Formula 
Nel campionato tongano sono iscritte sessantaquattro squadre per un totale di 1.200 giocatori tesserati.

In prima divisione militano dieci squadre, anche se il dato può variare da anno ad anno.

In seconda divisione militano tredici squadre (dati del 2003).

La stagione dura da giugno a ottobre.

Squadre 
I più importanti club del calcio tongano sono:
 
 
  (Veitongo)
  (Kolofou)
 Ma'ufanga 
  
 
 Funga'onetaka 
 Lotoha'apai Dragon 
 Kumifonua
 Ahi 'o Ulakai (Ahau)

Stadi 
Gli stadi da calcio più importanti sono:

 Mala'e Pangai
 Mala'e Akoteu
 Tonga College

Albo d'oro 

 1970: 
 1971: 
 1972: ,  e 
 1973: sconosciuto
 1974: 
 1975: 
 1976-77: sconosciuto
 1978: 
 1979-80: sconosciuto
 1981: 
 1982: 
 1983: 
 1984: 
 1985: 
 1986-93: sconosciuto
 1994: 
 1995-97: sconosciuto
 1998: 
 1999: 
 2000: 
 2001: 
 2002: 

 2003: 
 2004: 
 2005: 
 2006: 
 2007: 
 2008: 
 2009: 
 2010/11: 
 2011/12: 
 2013: 
 2013/14: 
 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2019: 
 2020: Non disputato
 2021: 
 2022:

Vittorie per squadra

Note

Collegamenti esterni